Semi-Detached (Therapy?), een album van Therapy?
Semi-Detached (toneelstuk), een toneelstuk van David Turner
Semi-Detached (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2019